Гнила́я Ли́па — река на Украине, протекает во Львовском районе Львовской области, а также Рогатинском и Галицком районах Ивано-Франковской области. Левый приток Днестра.

Описание 
Длина реки составляет 87 км, площадь бассейна 1220 км². Уклон реки 1,4 м/км. Речная долина в верховьях V-образная, ниже по течению — трапециевидная, шириной до 2,6 км. Русло достаточно извилистое, шириной 0,5 — 50 м, глубиной в среднем 0,5 — 1,5 м (максимум 3 м). Близ города Бурштын на реке для потребностей Бурштынской ГРЭС построено Бурштынское водохранилище.

Основные притоки: Нараевка, Студёный Поток, Болотня.

Течение 
Берёт своё начало к востоку от села Липовцы Перемышлянского района у подножия Высокой Горы (принадлежит к Гологорам).

Течет сначала (в течение нескольких километров) на запад, потом поворачивает на юг, а недалеко от устья — на юго-восток. Впадает в Днестр восточнее города Галича и южнее села Тустань.

На реке расположены города Перемышляны, Рогатин, Бурштын, пгт Большовцы.

Примечания 

Притоки Днестра
Реки Львовского района
Реки Ивано-Франковской области